Leão ist der Familienname folgender Personen:

 André Leão (* 1985), portugiesischer Fußballspieler
 Baruch Lopes Leão de Laguna (1864–1943), niederländischer Maler
 Cláudio José Gonçalves Ponce de Leão (1841–1924), brasilianischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Porto Alegre
 Duarte Nunes de Leão († 1608), portugiesischer Rechtsgelehrter und Historiker
 Émerson Leão (* 1949), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Frederico Leão Cabreira (1800–1880), portugiesischer General, Kolonialverwalter- und Visconte von Faro
 João Leão (* 1974), portugiesischer Ökonom und Finanzminister
 Nara Leão (1942–1989), brasilianische Sängerin
 Rafael Leão (* 1999), portugiesischer Fußballspieler
 Rodrigo Leão (* 1964), portugiesischer Musiker und Komponist
 Samuel de Sousa Leão Gracie (1891–1967), brasilianischer Diplomat und geschäftsführender Außenminister
 Vanilda Leão (* 1977), brasilianische Beachvolleyballspielerin